Ardaburio, fl. 421-427, fu un generale dell'Impero romano d'Oriente, di origine alana e religione ariana.
 Ardaburio Aspare, morto nel 471, figlio del precedente, fu magister militum dell'Impero Romano d'Oriente.
 Ardaburio (console 447), figlio del precedente, fu generale e console dell'Impero romano d'Oriente.